Evandro Mendes Viana (São Luís, 21 de agosto de 1907 — Rio de Janeiro-RJ, 3 de janeiro de 1988) foi um político e advogado brasileiro.

Filho do ex-senador Godofredo Mendes Viana e Joviliana Barreto Mendes Viana. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Foi prefeito de São Luís em 1932 e senador de 1948 a 1951 pelo Maranhão.

Senadores do Brasil pelo Maranhão
Prefeitos de São Luís (Maranhão)
Naturais de São Luís (Maranhão)
Mortos em 1988

Nasceu no dia 23 de setembro de 1885 e morreu em 1904. Se tornou presidente da camara federal de são luís e revolucionou a manifestação das obras de Paulo Fernandes Viana, seu Pai.